Hirao steht für:
 Hirao (Yamaguchi), eine Stadt in der japanischen Präfektur Yamaguchi

Hirao ist der Familienname folgender Personen:
 Chika Hirao (* 1996), japanische Fußballtorhüterin 
 Hirao Kishio (1907–1953), japanischer Komponist
 Kōzō Hirao (* 1934), japanischer Germanist und Hochschullehrer
 Seiji Hirao (1963–2016), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Sō Hirao (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Takafumi Hirao (* 1975), japanischer Rugby-Union-Spieler